

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Walters – città della Contea di Faribault, Minnesota
 Walters – città della Contea di Cotton, Oklahoma

Persone
 Ashley Walters – attore e rapper britannico
 Barbara Walters – giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva statunitense
 Brandon Walters – cestista statunitense
 Bryan Walters – giocatore di football americano statunitense
 Charles Walters – regista e attore statunitense
 David Walters – nuotatore statunitense
 Henry Walters – dirigente d'azienda, collezionista d'arte e filantropo statunitense
 Jamie Walters – attore, cantante e chitarrista statunitense
 Jonathan Walters – ex calciatore irlandese
 Julie Walters – attrice britannica
 Larry Walters – aviatore amatoriale statunitense 
 Laurie Walters – attrice statunitense
 Luana Walters – attrice cinematografica statunitense
 Madge Dorita Walters, conosciuta come Madge Sinclair – attrice giamaicana naturalizzata statunitense
 Mark Walters – ex calciatore inglese
 Mark Walters – ciclista canadese
 Melora Walters – attrice statunitense
 Mimi Walters – politica statunitense
 Minette Walters – scrittrice britannica
 Percy Walters – calciatore inglese
 Polly Walters – attrice statunitense
 Rex Walters – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Shu-Aib Walters – calciatore sudafricano
 Stephen Walters – attore britannico
 Susan Walters – attrice e modella statunitense
 Vernon A. Walters – diplomatico e generale statunitense

Altro
 Jennifer Susan Walters, vero nome di She-Hulk – personaggio immaginario dei fumetti della Marvel Comics